Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Оклахома Сити тандер. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на српској Википедији.

А

В

Г

Д

Е

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Ф

Х

Џ

Ш 

Кошаркаши Оклахома Сити тандера
Списак кошаркаша НБА клубова